Samarinovac je lahko:
 Samarinovac, Negotin (Srbija)
 Samarinovac, Žitorađa (Srbija)